

Persone 
 Alessandro François – commissario di guerra del Granduca di Toscana, erudito e archeologo italiano
 André François – fumettista francese
 Claude François – cantautore e musicista egiziano naturalizzato francese
 Claude François – pittore francese
 Déborah François – attrice belga
 Didier François – musicista, compositore e scultore belga
 Frédéric François – cantautore italiano naturalizzato belga
 Guy François – ex calciatore haitiano
 Guy André François – militare haitiano
 Julien François – calciatore francese
 Robert Francois – giocatore di football americano statunitense
 Stéphane François – giocatore di beach soccer francese

Altro 
 François – variante del nome proprio di persona Francesco
 François – comune francese nel dipartimento delle Deux-Sèvres nella regione di Poitou-Charentes
 François – album di Desireless del 1989
 François – personaggio del film d'animazione Disney Lilli e il vagabondo II - Il cucciolo ribelle
 Vaso François – cratere a volute a figure nere di produzione attica datato intorno al 570 a.C.
 Tomba François – monumento etrusco situato nella necropoli di Vulci

Pagine correlate 
Von François